|-
|(78001)||2002 JP49|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,131|| align=right|6,97|| align=right|3,501||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78002)||2002 JK50|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,102|| align=right|3,77|| align=right|3,437||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78003)||2002 JV50|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,161|| align=right|3,13|| align=right|3,546||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78004)||2002 JK51|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,176|| align=right|2,17|| align=right|3,393||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78005)||2002 JB52|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,200|| align=right|9,82|| align=right|4,531||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78006)||2002 JE52|| align=right|16,7|| align=right|2,175|| align=right|0,180|| align=right|3,52|| align=right|3,208||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78007)||2002 JG52|| align=right|15,9|| align=right|2,137|| align=right|0,173|| align=right|0,98|| align=right|3,124||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78008)||2002 JJ52|| align=right|16,2|| align=right|2,178|| align=right|0,212|| align=right|4,85|| align=right|3,213||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78009)||2002 JM52|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,288|| align=right|16,88|| align=right|5,468||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78010)||2002 JO53|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,103|| align=right|6,30|| align=right|3,483||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78011)||2002 JF54|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,102|| align=right|6,05|| align=right|3,309||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78012)||2002 JK55|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,170|| align=right|0,98|| align=right|3,789||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78013)||2002 JS55|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,173|| align=right|4,03|| align=right|3,183||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78014)||2002 JC56|| align=right|16,1|| align=right|2,612|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|4,221||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78015)||2002 JJ57|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|11,32|| align=right|4,413||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78016)||2002 JB59|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,157|| align=right|9,04|| align=right|3,456||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78017)||2002 JY59|| align=right|17,0|| align=right|2,656|| align=right|0,194|| align=right|1,83|| align=right|4,328||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78018)||2002 JM62|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,149|| align=right|7,15|| align=right|4,121||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78019)||2002 JR62|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,123|| align=right|5,71|| align=right|3,299||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78020)||2002 JX64|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,050|| align=right|4,40|| align=right|3,348||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78021)||2002 JY64|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,110|| align=right|12,90|| align=right|5,193||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78022)||2002 JP67|| align=right|15,1|| align=right|2,223|| align=right|0,199|| align=right|5,59|| align=right|3,313||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78023)||2002 JG69|| align=right|16,6|| align=right|1,940|| align=right|0,074|| align=right|22,62|| align=right|2,701||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78024)||2002 JO70|| align=right|17,8|| align=right|2,177|| align=right|0,181|| align=right|2,48|| align=right|3,211||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78025)||2002 JZ70|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,183|| align=right|3,67|| align=right|3,690||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78026)||2002 JJ72|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,169|| align=right|3,94|| align=right|3,255||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78027)||2002 JZ72|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,196|| align=right|15,30|| align=right|4,049||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78028)||2002 JH73|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,162|| align=right|6,55|| align=right|3,733||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78029)||2002 JR74|| align=right|16,3|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|3,43|| align=right|3,366||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78030)||2002 JB75|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,177|| align=right|1,31|| align=right|3,672||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78031)||2002 JH75|| align=right|15,4|| align=right|2,122|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,090||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78032)||2002 JN77|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,208|| align=right|2,44|| align=right|3,573||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78033)||2002 JC79|| align=right|16,8|| align=right|2,221|| align=right|0,091|| align=right|1,88|| align=right|3,310||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78034)||2002 JF82|| align=right|15,3|| align=right|2,451|| align=right|0,152|| align=right|7,39|| align=right|3,836||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78035)||2002 JU89|| align=right|16,8|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|0,36|| align=right|3,450||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78036)||2002 JK95|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,063|| align=right|7,80|| align=right|3,623||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78037)||2002 JR95|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,173|| align=right|1,52|| align=right|3,834||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78038)||2002 JN103|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,066|| align=right|8,47|| align=right|3,736||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78039)||2002 JQ103|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,161|| align=right|3,78|| align=right|3,351||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78040)||2002 JA106|| align=right|17,2|| align=right|2,384|| align=right|0,178|| align=right|2,27|| align=right|3,680||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78041)||2002 JD111|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,169|| align=right|5,86|| align=right|3,345||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78042)||2002 JO113|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,074|| align=right|5,71|| align=right|3,749||MBA||15. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78043)||2002 JU113|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,099|| align=right|13,52|| align=right|3,639||MBA||15. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78044)||2002 JH116|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,190|| align=right|8,84|| align=right|3,523||MBA||11. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78045)||2002 JP118|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,059|| align=right|23,15|| align=right|2,758||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78046)||2002 JS118|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,228|| align=right|11,86|| align=right|3,658||MBA||5. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78047)||2002 JV123|| align=right|15,6|| align=right|3,089|| align=right|0,132|| align=right|10,88|| align=right|5,429||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78048)||2002 JZ126|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,138|| align=right|6,54|| align=right|3,469||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78049)||2002 JR127|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,120|| align=right|6,49|| align=right|3,469||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78050)||2002 JY129|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,247|| align=right|6,68|| align=right|4,234||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78051)||2002 JO135|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,262|| align=right|6,42|| align=right|4,201||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78052)||2002 JW138|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,073|| align=right|6,75|| align=right|4,475||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78053)||2002 JB139|| align=right|16,0|| align=right|2,712|| align=right|0,247|| align=right|8,41|| align=right|4,466||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78054)||2002 JR140|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,170|| align=right|4,81|| align=right|4,150||MBA||10. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78055)||2002 JJ146|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,068|| align=right|12,93|| align=right|4,077||MBA||15. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78056)||2002 KP|| align=right|16,5|| align=right|2,106|| align=right|0,136|| align=right|3,39|| align=right|3,056||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78057)||2002 KC2|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,171|| align=right|14,36|| align=right|4,093||MBA||16. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78058)||2002 KF3|| align=right|15,5|| align=right|2,344|| align=right|0,244|| align=right|23,87|| align=right|3,587||MBA||18. maj 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(78059)||2002 KP3|| align=right|15,5|| align=right|2,948|| align=right|0,042|| align=right|2,04|| align=right|5,060||MBA||19. maj 2002||Needville||Needville
|-
|(78060)||2002 KS3|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,276|| align=right|30,93|| align=right|4,280||MBA||17. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78061)||2002 KV5|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,273|| align=right|8,02|| align=right|4,529||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78062)||2002 KB6|| align=right|14,5|| align=right|2,571|| align=right|0,116|| align=right|14,18|| align=right|4,122||MBA||23. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78063)||2002 KY8|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,134|| align=right|9,18|| align=right|3,329||MBA||29. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78064)||2002 KJ10|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|5,497||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78065)||2002 LC|| align=right|16,6|| align=right|2,282|| align=right|0,044|| align=right|7,81|| align=right|3,447||MBA||1. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78066)||2002 LM|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,273|| align=right|29,97|| align=right|4,273||MBA||1. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78067)||2002 LN1|| align=right|14,3|| align=right|3,220|| align=right|0,086|| align=right|10,32|| align=right|5,777||MBA||2. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78068)||2002 LU3|| align=right|16,4|| align=right|2,163|| align=right|0,119|| align=right|2,99|| align=right|3,180||MBA||4. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78069)||2002 LU4|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,234|| align=right|5,82|| align=right|3,690||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78070)||2002 LG5|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,255|| align=right|13,40|| align=right|4,699||MBA||6. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|78071 Vicent||2002 LT6|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,082|| align=right|5,52|| align=right|4,552||MBA||1. junij 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(78072)||2002 LY11|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,242|| align=right|14,72|| align=right|4,542||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78073)||2002 LL12|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,133|| align=right|10,77|| align=right|4,161||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78074)||2002 LV12|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,212|| align=right|6,48|| align=right|4,235||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78075)||2002 LK13|| align=right|15,8|| align=right|1,950|| align=right|0,027|| align=right|22,82|| align=right|2,722||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78076)||2002 LS14|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,172|| align=right|9,66|| align=right|4,021||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78077)||2002 LV14|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,165|| align=right|12,04|| align=right|4,175||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78078)||2002 LB17|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,181|| align=right|5,06|| align=right|3,430||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78079)||2002 LK18|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,110|| align=right|7,19|| align=right|3,569||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78080)||2002 LB20|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,180|| align=right|12,14|| align=right|4,104||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78081)||2002 LD20|| align=right|17,1|| align=right|2,359|| align=right|0,126|| align=right|7,38|| align=right|3,623||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78082)||2002 LS21|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,187|| align=right|11,92|| align=right|4,336||MBA||7. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78083)||2002 LX21|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|5,386||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78084)||2002 LO23|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,138|| align=right|7,95|| align=right|3,507||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78085)||2002 LV23|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,224|| align=right|24,94|| align=right|3,499||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78086)||2002 LM25|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|9,38|| align=right|4,085||MBA||4. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78087)||2002 LN25|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,058|| align=right|10,05|| align=right|5,100||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78088)||2002 LB26|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,132|| align=right|6,32|| align=right|3,441||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78089)||2002 LL26|| align=right|15,7|| align=right|2,190|| align=right|0,110|| align=right|3,98|| align=right|3,240||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78090)||2002 LF29|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,120|| align=right|13,18|| align=right|4,330||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78091)||2002 LC30|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,144|| align=right|8,46|| align=right|4,013||MBA||9. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78092)||2002 LD30|| align=right|14,1|| align=right|3,028|| align=right|0,211|| align=right|9,42|| align=right|5,268||MBA||10. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(78093)||2002 LZ31|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,260|| align=right|11,07|| align=right|4,663||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78094)||2002 LD32|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,222|| align=right|13,23|| align=right|5,553||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78095)||2002 LN33|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,254|| align=right|8,47|| align=right|3,735||MBA||5. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78096)||2002 LO34|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,042|| align=right|4,95|| align=right|3,352||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78097)||2002 LN36|| align=right|14,2|| align=right|3,143|| align=right|0,230|| align=right|15,49|| align=right|5,572||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78098)||2002 LF37|| align=right|14,1|| align=right|3,130|| align=right|0,104|| align=right|14,12|| align=right|5,537||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78099)||2002 LV37|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,140|| align=right|15,46|| align=right|4,055||MBA||12. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78100)||2002 LL41|| align=right|15,2|| align=right|3,021|| align=right|0,281|| align=right|9,89|| align=right|5,250||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78101)||2002 LB46|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,145|| align=right|12,61|| align=right|4,492||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78102)||2002 LE46|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,153|| align=right|12,82|| align=right|4,522||MBA||11. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78103)||2002 LP46|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,216|| align=right|16,27|| align=right|5,440||MBA||11. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78104)||2002 LS46|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,272|| align=right|14,17|| align=right|4,172||MBA||12. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78105)||2002 LM47|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,180|| align=right|13,16|| align=right|4,623||MBA||12. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78106)||2002 LE49|| align=right|16,1|| align=right|2,148|| align=right|0,099|| align=right|2,94|| align=right|3,148||MBA||12. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78107)||2002 LC51|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,115|| align=right|9,81|| align=right|5,122||MBA||8. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78108)||2002 LW51|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,079|| align=right|12,75|| align=right|4,070||MBA||9. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78109)||2002 LK58|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,153|| align=right|6,61|| align=right|3,349||MBA||13. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78110)||2002 MD|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,134|| align=right|7,60|| align=right|3,579||MBA||16. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78111)||2002 MO1|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,201|| align=right|17,73|| align=right|4,120||MBA||16. junij 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78112)||2002 MR2|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,220|| align=right|11,70|| align=right|4,702||MBA||17. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78113)||2002 MC3|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,158|| align=right|14,38|| align=right|4,042||MBA||17. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78114)||2002 MO4|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|13,87|| align=right|4,317||MBA||22. junij 2002||La Palma||La Palma
|-
|(78115)||2002 MT4|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,062|| align=right|9,94|| align=right|5,484||MBA||20. junij 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78116)||2002 NB|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,215|| align=right|15,19|| align=right|5,485||MBA||1. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78117)||2002 NR|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,326|| align=right|3,78|| align=right|4,130||MBA||4. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|78118 Bharat||2002 NT|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|16,83|| align=right|4,193||MBA||4. julij 2002||Goodricke-Pigott||V. Reddy
|-
|(78119)||2002 NK1|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,210|| align=right|14,63|| align=right|4,116||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78120)||2002 NN1|| align=right|16,5|| align=right|2,695|| align=right|0,074|| align=right|2,16|| align=right|4,424||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78121)||2002 NF4|| align=right|16,4|| align=right|3,053|| align=right|0,150|| align=right|0,37|| align=right|5,333||MBA||1. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78122)||2002 NG4|| align=right|15,3|| align=right|3,150|| align=right|0,199|| align=right|2,50|| align=right|5,589||MBA||1. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78123)||2002 NQ5|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,114|| align=right|6,32|| align=right|3,699||MBA||10. julij 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78124)||2002 NH6|| align=right|17,4|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|1,79|| align=right|3,412||MBA||11. julij 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|78125 Salimbeni||2002 NU6|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,161|| align=right|16,07|| align=right|4,412||MBA||11. julij 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78126)||2002 NU9|| align=right|16,1|| align=right|2,718|| align=right|0,129|| align=right|4,72|| align=right|4,480||MBA||3. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78127)||2002 NW10|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,100|| align=right|4,58|| align=right|5,718||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78128)||2002 NT11|| align=right|14,9|| align=right|3,002|| align=right|0,164|| align=right|2,06|| align=right|5,201||MBA||4. julij 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78129)||2002 NC12|| align=right|17,5|| align=right|2,311|| align=right|0,190|| align=right|2,47|| align=right|3,512||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78130)||2002 NL12|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,199|| align=right|5,80|| align=right|4,081||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78131)||2002 NV12|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,190|| align=right|10,73|| align=right|4,691||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78132)||2002 NW12|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,148|| align=right|8,50|| align=right|4,097||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78133)||2002 NQ13|| align=right|13,9|| align=right|3,953|| align=right|0,299|| align=right|13,89|| align=right|7,858||HLD||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78134)||2002 NA14|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,140|| align=right|15,01|| align=right|4,256||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78135)||2002 NE14|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,217|| align=right|1,72|| align=right|3,607||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78136)||2002 NF14|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,164|| align=right|2,03|| align=right|5,157||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78137)||2002 NE15|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,171|| align=right|1,34|| align=right|5,407||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78138)||2002 NP15|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,175|| align=right|5,00|| align=right|3,467||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78139)||2002 NL16|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,103|| align=right|4,02|| align=right|4,698||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78140)||2002 NR16|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|3,75|| align=right|3,773||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78141)||2002 NY16|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,230|| align=right|3,41|| align=right|3,658||MBA||13. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78142)||2002 NR18|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,105|| align=right|4,20|| align=right|5,642||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78143)||2002 NB20|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,136|| align=right|13,60|| align=right|4,254||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78144)||2002 NU20|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,104|| align=right|13,02|| align=right|5,423||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78145)||2002 NL21|| align=right|14,7|| align=right|2,931|| align=right|0,083|| align=right|10,04|| align=right|5,017||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78146)||2002 NF22|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,092|| align=right|6,81|| align=right|3,763||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78147)||2002 NH22|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,143|| align=right|7,77|| align=right|5,118||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78148)||2002 NB24|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,129|| align=right|11,04|| align=right|5,374||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78149)||2002 NN24|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,024|| align=right|6,36|| align=right|5,477||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78150)||2002 NO24|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,178|| align=right|28,79|| align=right|5,627||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78151)||2002 NT24|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,083|| align=right|12,34|| align=right|5,406||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78152)||2002 NV24|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,335|| align=right|15,58|| align=right|5,456||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78153)||2002 NX24|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,210|| align=right|11,18|| align=right|4,304||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78154)||2002 NY25|| align=right|13,5|| align=right|3,246|| align=right|0,027|| align=right|20,59|| align=right|5,848||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78155)||2002 NA26|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,136|| align=right|6,80|| align=right|3,794||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78156)||2002 NJ27|| align=right|14,6|| align=right|2,790|| align=right|0,146|| align=right|16,22|| align=right|4,661||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78157)||2002 NQ27|| align=right|15,6|| align=right|3,151|| align=right|0,186|| align=right|4,34|| align=right|5,593||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78158)||2002 NZ27|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,240|| align=right|13,38|| align=right|4,361||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78159)||2002 NA28|| align=right|13,1|| align=right|3,974|| align=right|0,162|| align=right|7,38|| align=right|7,922||HLD||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78160)||2002 ND28|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,223|| align=right|23,91|| align=right|5,667||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78161)||2002 NF28|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,272|| align=right|12,29|| align=right|4,443||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78162)||2002 NR28|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,064|| align=right|7,55|| align=right|4,589||MBA||13. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78163)||2002 NX28|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,050|| align=right|9,55|| align=right|5,547||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78164)||2002 NA29|| align=right|15,0|| align=right|2,914|| align=right|0,075|| align=right|2,98|| align=right|4,973||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78165)||2002 NS29|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|9,17|| align=right|4,188||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78166)||2002 NP30|| align=right|14,0|| align=right|2,848|| align=right|0,098|| align=right|13,84|| align=right|4,805||MBA||6. julij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78167)||2002 NV30|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,051|| align=right|1,85|| align=right|4,705||MBA||8. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78168)||2002 NZ30|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,073|| align=right|11,20|| align=right|5,125||MBA||8. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78169)||2002 NB31|| align=right|16,2|| align=right|2,600|| align=right|0,201|| align=right|6,27|| align=right|4,191||MBA||15. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78170)||2002 NL31|| align=right|16,7|| align=right|2,584|| align=right|0,117|| align=right|1,61|| align=right|4,153||MBA||8. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78171)||2002 NH32|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|17,36|| align=right|4,186||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78172)||2002 NK32|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,201|| align=right|13,20|| align=right|4,134||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78173)||2002 NP32|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,131|| align=right|9,36|| align=right|5,421||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78174)||2002 NQ32|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,132|| align=right|13,62|| align=right|4,085||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78175)||2002 NB33|| align=right|13,1|| align=right|3,173|| align=right|0,093|| align=right|21,95|| align=right|5,652||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78176)||2002 NE33|| align=right|14,1|| align=right|3,070|| align=right|0,220|| align=right|8,27|| align=right|5,377||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78177)||2002 NH33|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,161|| align=right|11,56|| align=right|4,565||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78178)||2002 NZ33|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,102|| align=right|6,03|| align=right|3,877||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78179)||2002 ND34|| align=right|15,9|| align=right|3,107|| align=right|0,204|| align=right|0,60|| align=right|5,475||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78180)||2002 NU34|| align=right|15,2|| align=right|2,973|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|5,125||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78181)||2002 NY34|| align=right|16,1|| align=right|2,794|| align=right|0,104|| align=right|7,20|| align=right|4,670||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78182)||2002 NQ35|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,143|| align=right|16,97|| align=right|5,664||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78183)||2002 NA36|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,101|| align=right|11,04|| align=right|5,460||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78184)||2002 NH37|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,240|| align=right|12,44|| align=right|4,398||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78185)||2002 NE38|| align=right|14,8|| align=right|3,009|| align=right|0,101|| align=right|10,63|| align=right|5,218||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78186)||2002 NH38|| align=right|13,1|| align=right|3,243|| align=right|0,042|| align=right|13,55|| align=right|5,839||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78187)||2002 NY38|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,032|| align=right|14,71|| align=right|4,344||MBA||11. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78188)||2002 NE39|| align=right|13,4|| align=right|3,116|| align=right|0,048|| align=right|21,11|| align=right|5,499||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78189)||2002 NO40|| align=right|15,5|| align=right|2,929|| align=right|0,060|| align=right|3,03|| align=right|5,012||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78190)||2002 NP40|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,082|| align=right|0,48|| align=right|5,289||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78191)||2002 NE41|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,148|| align=right|7,18|| align=right|3,814||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78192)||2002 NU41|| align=right|16,0|| align=right|2,780|| align=right|0,113|| align=right|5,29|| align=right|4,634||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78193)||2002 NM42|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,129|| align=right|12,85|| align=right|4,128||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78194)||2002 ND43|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,119|| align=right|5,98|| align=right|5,378||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78195)||2002 NH43|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,259|| align=right|13,60|| align=right|4,308||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78196)||2002 NU43|| align=right|16,4|| align=right|2,643|| align=right|0,139|| align=right|4,21|| align=right|4,296||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78197)||2002 NF44|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,116|| align=right|2,13|| align=right|4,103||MBA||12. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78198)||2002 NN47|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,103|| align=right|9,39|| align=right|5,137||MBA||14. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78199)||2002 NP48|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,170|| align=right|7,95|| align=right|4,603||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78200)||2002 NU48|| align=right|14,7|| align=right|3,171|| align=right|0,075|| align=right|7,92|| align=right|5,645||MBA||14. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78201)||2002 NM49|| align=right|15,2|| align=right|2,945|| align=right|0,037|| align=right|1,30|| align=right|5,053||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78202)||2002 NG50|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,117|| align=right|8,70|| align=right|5,393||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78203)||2002 NX50|| align=right|13,8|| align=right|3,233|| align=right|0,087|| align=right|16,93|| align=right|5,813||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78204)||2002 NZ50|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|7,29|| align=right|3,644||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78205)||2002 NF51|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,124|| align=right|10,95|| align=right|5,342||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78206)||2002 NO51|| align=right|14,9|| align=right|3,080|| align=right|0,187|| align=right|5,99|| align=right|5,406||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78207)||2002 NU55|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,143|| align=right|6,17|| align=right|4,521||MBA||12. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78208)||2002 NS56|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,123|| align=right|15,41|| align=right|4,102||MBA||11. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78209)||2002 OA|| align=right|15,6|| align=right|3,028|| align=right|0,154|| align=right|6,06|| align=right|5,267||MBA||16. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78210)||2002 OT|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,214|| align=right|8,77|| align=right|5,457||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78211)||2002 OY|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|5,394||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78212)||2002 OB1|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,076|| align=right|9,72|| align=right|5,275||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78213)||2002 OK1|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,060|| align=right|13,36|| align=right|5,686||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78214)||2002 OC2|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,135|| align=right|13,45|| align=right|4,179||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78215)||2002 OO2|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,130|| align=right|9,55|| align=right|4,416||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78216)||2002 OX2|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,136|| align=right|6,25|| align=right|3,683||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78217)||2002 OP4|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,165|| align=right|11,58|| align=right|3,846||MBA||18. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78218)||2002 OZ4|| align=right|15,2|| align=right|3,141|| align=right|0,071|| align=right|15,11|| align=right|5,565||MBA||19. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78219)||2002 OB5|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,184|| align=right|13,75|| align=right|4,154||MBA||19. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78220)||2002 OO7|| align=right|14,7|| align=right|2,930|| align=right|0,118|| align=right|10,37|| align=right|5,016||MBA||20. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78221)||2002 OP7|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,222|| align=right|11,35|| align=right|4,175||MBA||18. julij 2002||Needville||Needville
|-
|(78222)||2002 OG8|| align=right|16,0|| align=right|2,715|| align=right|0,071|| align=right|1,60|| align=right|4,474||MBA||18. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78223)||2002 OV8|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,014|| align=right|4,50|| align=right|4,486||MBA||21. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78224)||2002 OH10|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,043|| align=right|15,51|| align=right|5,620||MBA||21. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78225)||2002 OS10|| align=right|14,2|| align=right|2,914|| align=right|0,129|| align=right|11,58|| align=right|4,974||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78226)||2002 ON11|| align=right|16,6|| align=right|2,253|| align=right|0,171|| align=right|4,32|| align=right|3,381||MBA||16. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78227)||2002 OV11|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,112|| align=right|13,84|| align=right|4,054||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78228)||2002 OC13|| align=right|16,0|| align=right|2,564|| align=right|0,049|| align=right|13,17|| align=right|4,105||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78229)||2002 OG14|| align=right|15,6|| align=right|2,621|| align=right|0,181|| align=right|12,92|| align=right|4,242||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78230)||2002 OK14|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,119|| align=right|15,72|| align=right|5,544||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78231)||2002 OK15|| align=right|14,2|| align=right|3,155|| align=right|0,216|| align=right|9,79|| align=right|5,603||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78232)||2002 OP15|| align=right|14,0|| align=right|3,049|| align=right|0,118|| align=right|10,48|| align=right|5,323||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78233)||2002 OB17|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,098|| align=right|8,60|| align=right|5,337||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78234)||2002 OT17|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|9,01|| align=right|5,111||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78235)||2002 OS18|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,167|| align=right|10,55|| align=right|4,394||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78236)||2002 OP19|| align=right|16,6|| align=right|2,183|| align=right|0,106|| align=right|4,85|| align=right|3,225||MBA||21. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78237)||2002 OL20|| align=right|15,4|| align=right|2,997|| align=right|0,050|| align=right|11,10|| align=right|5,187||MBA||28. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78238)||2002 OK21|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,185|| align=right|3,16|| align=right|4,507||MBA||23. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78239)||2002 OF22|| align=right|15,6|| align=right|3,140|| align=right|0,206|| align=right|0,64|| align=right|5,562||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78240)||2002 ON22|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,142|| align=right|5,06|| align=right|3,314||MBA||31. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78241)||2002 OY22|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,294|| align=right|10,95|| align=right|4,501||MBA||29. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78242)||2002 OW23|| align=right|12,9|| align=right|3,121|| align=right|0,210|| align=right|14,53|| align=right|5,512||MBA||28. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78243)||2002 PV|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,107|| align=right|23,48|| align=right|5,552||MBA||1. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78244)||2002 PU1|| align=right|16,7|| align=right|2,262|| align=right|0,254|| align=right|4,56|| align=right|3,402||MBA||2. avgust 2002||El Centro||William Kwong Yu Yeung
|-
|(78245)||2002 PE3|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,116|| align=right|13,47|| align=right|5,788||MBA||3. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78246)||2002 PH3|| align=right|14,0|| align=right|3,161|| align=right|0,041|| align=right|12,31|| align=right|5,619||MBA||3. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78247)||2002 PO3|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,041|| align=right|11,29|| align=right|5,654||MBA||3. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78248)||2002 PY5|| align=right|15,0|| align=right|3,237|| align=right|0,051|| align=right|12,61|| align=right|5,824||MBA||4. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78249)||2002 PK6|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,032|| align=right|8,86|| align=right|5,317||MBA||4. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78250)||2002 PE9|| align=right|15,2|| align=right|3,203|| align=right|0,177|| align=right|4,70|| align=right|5,731||MBA||5. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov